Tochiazuma ist ein Name von Sumōringern:
 Tochiazuma Tomoyori (* 1944)
 Tochiazuma Daisuke (* 1976)